EM i atletik er det europæiske mesterskab i atletik. Det er et stævne, der arrangeres af Det europæiske atletikforbund. Siden 2010 arrangeres EM i atletik hvert andet år, før det blev det arrangeret ca. hvert fjerde år, første gang i 1934.

Arrangementer 

 (H)*=Herrer, (D)*= Damer

Oversigt over medealjevindere gennem alle tider (1934–2016) 

Forhenværende lande med kursiv-skrift.

Referencer 

 
European Championships